To Rome with Love – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1969 al 1971.
To Rome with Love – film del 2012 scritto e diretto da Woody Allen.